Alfredo Rampi – bambino protagonista dell'incidente di Vermicino nel 1981
 Elisabetta Rampi – politica italiana
 Roberto Rampi – politico italiano